Adolf van Luxemburg (1817-1905), hertog van Nassau (1839-1866), groothertog van Luxemburg (1890-1905).
 Adolf I van Nassau-Siegen (1362-1420), graaf van Diez (1388-1420), graaf van Nassau-Siegen (1416-1420).
 Adolf I van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1307-1370), graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1344-1370).
 Adolf II van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1386-1426), graaf van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1393-1426).
 Adolf III van Nassau-Wiesbaden (1443-1511), graaf van Nassau-Wiesbaden (1480-1511), stadhouder van het hertogdom Gelre en het graafschap Zutphen.
 Adolf IV van Nassau-Idstein (1518-1556), graaf van Nassau-Idstein (1554-1556).
 Adolf van Nassau (rooms-koning) (ca. 1255-1298), graaf van Nassau (1276-1298), koning van Duitsland (1292-1298) en landgraaf van Thüringen (1294-1298).
 Adolf van Nassau (1292-1294), zoon van voorgaande.
 Adolf van Nassau-Dillenburg (1673-1690), officier in het Staatse leger, zoon van Hendrik van Nassau-Dillenburg.
 Adolf van Nassau-Saarbrücken (1526-1559), graaf van Nassau-Saarbrücken (1544-1559).
 Adolf van Nassau-Schaumburg (1629-1676), prins van Nassau-Schaumburg (1653-1676).
 Adolf van Nassau-Siegen (1540-1568), broer van Willem van Oranje, sneuvelde bij Heiligerlee.
 Adolf van Nassau-Siegen (1586-1608), officier in het Staatse leger, zoon van Johan VII van Nassau-Siegen.
 Adolf van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1353–1390), bisschop van Speyer (1371-1390), aartsbisschop en keurvorst van Mainz (1381-1390).
 Adolf van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1423-1475), aartsbisschop en keurvorst van Mainz (1462-1475).
 Adolf van Ottweiler (1789-1812), morganatische zoon van Lodewijk van Nassau-Saarbrücken.